Héon est un patronyme porté notamment par :

 Georges-Henri Héon (1902-1965), avocat, procureur de la Couronne, homme politique fédéral du Québec ;
 Gustave Héon (1910-1981), homme politique français.